ЦНИГРИ — аббревиатура, может означать:

 ЦНИГРИ (1931—1939) — Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт (бывший Геолком, современный ВСЕГЕИ).

 ЦНИГРИ (с 1935 года — НИГРИ) — Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов (бывший НИГРИ, НИГРИ Золото).